Ruland ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ruland (1809–1874), deutscher katholischer Priester, Bibliothekar und Politiker
 Bernd Ruland (1914–1976), deutscher Redakteur
 Carl Ruland (1834–1907), deutscher Kunst- und Literaturhistoriker
 Carl Günther Ruland (1874–1962), deutscher Jurist und Politiker (CDU) 

 Fritz Ruland (1914–1999), deutscher Radrennfahrer
 Hans Ruland (1948–2006), deutscher Jazz-Journalist
 Harmi Ruland (1892–1982), Textildesignerin und Hochschullehrerin
 Heiner Ruland (1934–2017), deutscher Komponist und Musiktherapeut
 Heinrich Ruland (1852–1930), deutscher Jurist und Politiker, MdL Elsaß-Lothringen
 Heinz Ruland (1893–1974), deutscher Grafiker
 Herbert Ruland (* 1952), deutscher Buchautor und Historiker

 Joseph Ruland (1808–1871), deutscher Mediziner und Bibliothekar, Bruder von Anton Ruland
 Jürgen Ruland (* 1966), deutscher Immunologe
 Ludwig Ruland (1873–1951), Theologieprofessor an der Universität Würzburg
 Marc Ruland (* 1981), deutscher Politiker (SPD)

 Stefan Ruland (* 1980), deutscher Betriebswirt und Politiker (CDU)
 Thomas August Ruland (1776–1846), deutscher Medizinprofessor, Vater von Anton Ruland
 Tina Ruland (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Ruland (1869–1927), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Ruhland (Begriffsklärung)
 Ruländer